«Фучжоу» или «Ожидая груз на рейде Фучжоу возле пагоды» — фильм режиссёра Михаила Ильенко.

Сюжет 

Конец 19 века. Места действия фильма — Приднепровские села от Ржищева до Канева, побережье Флориды, Бермудский треугольник. Герои ленты — Орест и Катерина.

В ролях 
 Тарас Денисенко
 Иванка Ильенко
 Богдан Ступка
 Дарья Рашеева
 Валентин Троцюк
 Наталья Роскокоха
 Богдан Бенюк
 Татьяна Печёнкина
 Александр Толстых
 Юрий Рудченко
 Галина Сулима (Галина Щебиволк)
 Алексей Горбунов
 Дмитрий Миргородский — гуцул
 Лев Перфилов
 Константин Шафоренко
 Артур Ли
 Евгений Пашин
 Ростислав Гуревич
 Елена Драныш
 Богдан Жолдак

Создатели фильма 
 Режиссёр: Михаил Ильенко
 Оператор постановщик: Богдан Вержбицкий
 Автор сценария: Михаил Ильенко
 Художник: Оксана Тимонишина, Игорь Блазнев
 Композитор: Владимир Гронский

Награды 
 1993 — Диплом жюри на кинофестивале «Золотой Орел-93»
 1994 — Приз прессы актрисе Галине Сулиме на кинофестивале «Созвездие-94»
 1994 — Приз за лучшую мужскую роль второго плана Богдану Ступке на кинофестивале Стожары '95
 Приз за лучший дебют Иванке Ильенко на кинофестивале Стожары '95
 Приз за лучшую женскую роль в номинации «Непрофессиональный исполнитель роли» Наталье Роскокоха на кинофестивале Стожары '95

Фильмы Украины 1993 года
Фильмы 1993 года
Фильмы-мелодрамы Украины
Фильмы киностудии имени А. Довженко